Na Białorusi
 Zaciszsza – wieś w obwodzie homelskim, w rejonie oktiabrskim, w sielsowiecie Oktiabrski
 Zaciszsza – wieś w obwodzie mohylewskim, w rejonie mohylewskim, w sielsowiecie Bujniczy
 Zaciszsza – wieś w obwodzie mohylewskim, w rejonie mohylewskim, w sielsowiecie Wiejna